Леон Людвік Сапега
 Леон Павел Сапега

Сапеги